Го́рки — посёлок в Уйском районе Челябинской области России. Входит в состав Уйского сельского поселения.

География 
Стоит на реке Уй.

История 
В 1968 г. населённому пункту МТФ колхоза «Память Ленина» присвоено наименование — посёлок Горки.

Согласно Закону Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 278-ЗО «О статусе и границах Уйского муниципального района и сельских поселений в его составе» Горки входит в состав Уйского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Проходит автомобильная дорога регионального значения «Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск» (идентификационный номер 74 ОП РЗ 75К-006). Остановка «Горки», автобусы 784, 785 (по данным на 2018 г.).

Начальный пункт автодороги «Горки — Брюхово» 74 ОП РЗ 75К-348) длиной 4,953 км..

Примечания 

Населённые пункты Уйского района